Каравелов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Каравелов, Любен Стойчев (около 1834—1879) — первый болгарский профессиональный писатель, крупная фигура Болгарского национального возрождения.
 Каравелов, Петко Стойчев (1843—1903) — болгарский политик, один из вождей Либеральной партии, а позднее руководитель Демократической партии.